La Chanson du mal-aimé est un poème de Guillaume Apollinaire paru dans le recueil Alcools en 1913.
 La Chanson du mal-aimé est un oratorio de Léo Ferré sur le poème d'Apollinaire, créé en 1954.
 La Chanson du mal-aimé est un film de Claude Weisz réalisé en 1980. Il s'agit d'une biographie de Guillaume Apollinaire.